Агила может относиться к:
 Двум королям вестготов:
 Агила I (549—554);
 Агила II (711—714);
 Opel Agila — компактный автомобиль компании Opel.

От , «орёл»:
 «Агила» — сальвадорский футбольный клуб.
 Агила — остров на юге архипелага Диего-Рамирес, самая южная точка Южноамериканского континента.
 «Патрулья Агила» — пилотажная группа испанских ВВС.
 Орден Ацтекского орла () — высшая государственная награда Мексики для награждения иностранных граждан.

См. также 
 Агила Альмейда, Сойла — кубинская антикоммунистическая партизанка.
 Агила Салах Иса — ливийский государственный и политический деятель, президент Палаты представителей Ливии.